El término onubense hace referencia a:
La persona natural de la ciudad de Huelva, Andalucía, España.
La persona natural de la provincia de Huelva, Andalucía, España.

Este gentilicio tiene su origen en el latín, ya que los romanos llamaban Onuba a la actual Huelva, y Onubensis era su gentilicio. Se llegó a utilizar huelvano, pero debido a su disonancia se acabó sustituyendo por onubense.